

Lokalizacje

Niemcy 
 Schwabach – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Schwabach – rzeka, dopływ Rednitz
 Schwabach – rzeka, dopływ Regnitz
 Schwabach – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Raduń

Osoby 
 Kurt Schwabach – niemiecki autor tekstów

Inne 
 Schwabach – stacja kolejowa w Schwabach

Zobacz też 
 Schwabbach
 Szwabacha